L'équipe de Tunisie de volley-ball dispute en 1963 les Jeux méditerranéens à Naples.

Matchs 

A : match amical ;
CP : match de la Coppa Primavera (Spring Cup) ;
JM : match des Jeux méditerranéens 1963
(ja) : Jeux de l'Amitié.

Équipe de Tunisie de volley-ball
Volley-ball en 1963
Sport en Tunisie en 1963